Таисия Алексеевна Григорьева (1940—2019) — советский, российский педагог. Народный учитель СССР (1987). Член КПСС (1966).

Биография 
Таисия Григорьева родилась 26 января 1940 года в Плесецком районе, Архангельская область. 

По окончании Самодедской средней школы, поступила в Архангельский государственный педагогический институт им. М. В. Ломоносова. 

В 1963 году окончила институт и вернулась в свою родную школу, где проработала учителем математики ровно 30 лет. 

Умерла 27 декабря 2019 года.

Звания и награды 
 Заслуженный учитель РСФСР (1984)
 Народный учитель СССР (1987)

Примечания 

Выпускники Поморского государственного университета
Члены КПСС